2. Igrzyska Afrykańskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbyły się w Lagos między 7 a 18 stycznia 1973 roku.

Dyscypliny 
Rozegrano zawody w 11 dyscyplinach sportowych:

Klasyfikacja medalowa 
Legenda:

Przypisy